Filament kan syfta på:

 Filament – enorma gas- och plasmamoln som kastas ut från t.ex. solens yta projicerade mot solskivan, se Protuberans
 Filament (konstfiber) – långa, heldragna konstfibrer
 Galaxfilament – ett stort antal gravitationellt bundna galaxer

Biologi
 Filament –  hornartade trådar på musslor, se Byssus
 Filament (gälar) – trådlika strukturer som bygger upp gälarna på fiskar
 Aktinfilament – en proteintråd i cellskelett
 Intermediärfilament – en struktur i ryggradsdjurs cytoskelett som består av buntar av fiberproteiner
 Myosinfilament – ett filament i musklerna

Se även
 Lac Filament – flera betydelser